Richardson Island kan syfta på följande:
 Richardson Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Richardson Island, British Columbia, ö i Kanada